Купа на носителите на купи (КНК) е европейски футболен турнир, в който се съревновават носителите на националните купи на страните-членове на УЕФА. Първият турнир се е състоял през сезон 1960/61, а последният – през сезон 1998/99, след което турнира е слят с Купата на УЕФА/Лига Европа.

По време на своята 39-годишна история турнирът винаги се е приемал за втория най-престижен европейски клубен турнир след този за Купата на европейските шампиони (днес Шампионска лига). В периода 1972 – 1999 г. победителят в турнира за КНК участва в мача за Суперкупата на Европа срещу носителят на КЕШ.

Най-успешният отбор в турнира за КНК е испанският ФК Барселона, който е спечелил четири отличия и е губил още два финала. След него с по две отличия се нареждат белгийският Андерлехт, италианският Милан, английският ФК Челси и украинският Динамо Киев (спечелил двете си купи като представител на СССР).

Турнирът за купата на носителите на купи винаги се е провеждал по принципа на пряката елиминация в два мача на разменено гостуване. Финалът винаги (освен при първото издание на турнира) се е състоял от един мач на неутрален терен.

Финали

Победители в турнира 
 Англия – общо 8 пъти
 Челси – 2 пъти: 1971; 1998
 Тотнъм – 1 път: 1963
 Уест Хям – 1 път: 1965
 Манчестър Сити – 1 път: 1970
 Евертън – 1 път: 1985
 Манчестър Юнайтед – 1 път: 1991
 Арсенал – 1 път: 1994

 Испания – общо 7 пъти
 Барселона – 4 пъти: 1979; 1982; 1989; 1997
 Атлетико Мадрид – 1 път: 1962
 Валенсия – 1 път: 1980
 Реал Сарагоса – 1 път: 1995

 Италия – общо 7 пъти
 Милан – 2 пъти: 1968; 1973
 Фиорентина – 1 път: 1961
 Ювентус – 1 път: 1984
 Сампдория – 1 път: 1990
 Лацио – 1 път: 1999
 Парма – 1 път: 1993

 Германия – общо 5 пъти
 Борусия Дортмунд – 1 път: 1966
 Байерн Мюнхен – 1 път: 1967
 Магдебург – 1 път: 1974 (Като представител на ГДР)
 Хамбургер – 1 път: 1977
 Вердер – 1 път: 1992

 Белгия – общо 3 пъти
 Андерлехт – 2 пъти: 1976; 1978
 Мехелен – 1 път: 1988

 Шотландия – общо 2 пъти
 Глазгоу Рейнджърс – 1 път: 1972
 Абърдийн – 1 път: 1983

 Украйна – общо 2 пъти
 Динамо Киев – 2 пъти: 1975; 1986 (Като представител на СССР)

 Португалия – общо 1 път
 Спортинг Лисабон – 1 път: 1964

 Словакия – общо 1 път
 Слован Братислава – 1 път: 1969 (Като представител на Чехословакия)

 Грузия – общо 1 път
 Динамо Тбилиси – 1 път: 1981 (Като представител на СССР)

 Холандия – общо 1 път
 Аякс – 1 път: 1987

 Франция – общо 1 път
 Пари Сен Жермен – 1 път: 1996